Buddelundiellidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Karl Wilhelm Verhoeff 1930. Buddelundiellidae ingår i ordningen gråsuggor och tånglöss, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Buddelundiellidae 17 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Buddelundiellidae